Рзав може да се односи на:

реке:
 Рзав, река у Подрињу
 Велики Рзав, река у Подрињу
 Бели Рзав, река у Подрињу
 Црни Рзав, река у Подрињу
 Батурски Рзав, река на Тари
 Караклијски Рзав, река на Тари

насеље:
 Рзав (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска